Почётный гражданин Челябинской области — высшая форма поощрения — почётное звание Челябинской области. Утверждён законом  Челябинской области от 25 декабря 2003 г. N 214-ЗО "О наградах Челябинской области."

Основания награждения 
Почётное звание «Почётный гражданин Челябинской области» присваивается за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Челябинской области, повышение авторитета Южного Урала в Российской Федерации, на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области».

Знак 

 Гражданин награждается нагрудным знаком Почётный гражданин Челябинской области.

Почётные граждане

Смотрите так же 
Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью»

Литература 

 Энциклопедия «Гордость Южного Урала. Почётные граждане Челябинской области. Тираж издания – 3 тысячи экземпляров.

Примечания

Ссылки 

 сайт правительства Челябинской области - Почётные граждане Челябинской области 

Почётные граждане Челябинской области
За заслуги
За заслуги
Высшие государственные награды субъектов Российской Федерации